Hessmann oder Heßmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Hessmann (* vor 1946), deutsche Schauspielerin
 Michel Heßmann (* 2001), deutscher Radrennfahrer